До списку лускокрилих Ірану віднесені денні метелики і молі, що були зареєстровані в Ірані.

Згідно з останніми оцінками, існує понад 2300 видів лускокрилих із 51 родини, що зустрічаються на території Ірану.

Денні метелики

Головчаки (Hesperiidae) 

 Carcharodus stauderi
 Carcharodus dravira
 Carcharodus alceae
 Carcharodus lavatherae
 Carcharodus flocciferus
 Carcharodus orientalis
 Carcharodus swinhoei
 Erynnis marloyi
 Erynnis tages — Головчак Таґес
 Muschampia plurimacula
 Muschampia poggei
 Muschampia staudingeri
 Muschampia proto
 Muschampia proteides
 Muschampia tessellum
 Pyrgus alveus
 Pyrgus armoricanus
 Pyrgus cinarae
 Pyrgus sidae
 Pyrgus carthami
 Pyrgus jupei
 Pyrgus serratulae
 Spialia phlomidis
 Spialia orbifer
 Spialia geron
 Spialia osthelderi
 Eogenes alcides
 Gegenes pumilio
 Ochlodes hyrcanus
 Ochlodes venatus
 Hesperia comma
 Gegenes nostrodamus
 Thymelicus acteon
 Thymelicus hyrax
 Thymelicus lineola
 Thymelicus novus
 Thymelicus sylvestris

Синявцеві (Lycaenidae) 

 Quercusia quercus
 Deudorix livia
 Callophrys mystaphia
 Callophrys suaveola
 Satyrium abdominalis
 Satyrium ilicis
 Satyrium marcidum
 Satyrium spini
 Satyrium hyrcanicum
 Satyrium lunulatum
 Satyrium sassanides
 Cigaritis acamas
 Cigaritis epargyros
 Cigaritis maxima
 Cigaritis myrmecophila
 Tomares callimachus
 Tomares romanovi
 Anthene amarah
 Lampides boeticus
 Tarucus balkanicus
 Tarucus rosaceus
 Zizeeria karsandra
 Cupido osiris
 Cupido staudingeri
 Azanus ubaldus
 Celastrina argiolus
 Glaucopsyche alexis
 Iolana iolas
 Maculinea arion
 Pseudophilotes vicrama
 Rubrapterus bavius
 Turanana anisophtalma
 Turanana cytis
 Turanana endymion
 Plebejus carmon
 Plebejus pylaon
 Plebejus christophi
 Plebejus idas
 Plebejus argus
 Polyommatus aegagrus
 Polyommatus afshar
 Polyommatus loewii
 Polyommatus miris
 Polyommatus alcedo
 Polyommatus morgianus
 Polyommatus rosei
 Polyommatus sieversii
 Polyommatus anteros
 Polyommatus vandarbani
 Polyommatus agestis
 Polyommatus firdussii
 Polyommatus alcestis
 Polyommatus demavendi
 Polyommatus valiabadi
 Polyommatus ardschirus
 Polyommatus morgani
 Polyommatus sennanensis
 Polyommatus dama
 Polyommatus hamadanensis
 Polyommatus faramarzii
 Polyommatus shahrami
 Polyommatus ectabanensis
 Polyommatus musa
 Polyommatus pfeifferi
 Polyommatus baltazardi
 Polyommatus bogra
 Polyommatus eckweileri
 Polyommatus erschoffii
 Polyommatus glaucias
 Polyommatus shirkuhensis
 Polyommatus tenhageni
 Polyommatus peilei
 Polyommatus baytopi
 Polyommatus darius
 Polyommatus iphidamon
 Polyommatus mofidii
 Polyommatus phyllis
 Polyommatus posthumus
 Polyommatus altivagans
 Polyommatus arasbarani
 Polyommatus caeruleus
 Polyommatus dizinensis
 Polyommatus elbursicus
 Polyommatus kendevani
 Polyommatus ninae
 Polyommatus transcaspicus
 Polyommatus turcicus
 Polyommatus zardensis
 Polyommatus barmifiruze
 Polyommatus cyaneus
 Polyommatus xerxes
 Polyommatus klausschuriani
 Polyommatus semiargus
 Polyommatus bellargus
 Polyommatus corydonius
 Polyommatus daphnis — Синявець Мелеагр
 Polyommatus coelestinus
 Polyommatus coronus
 Polyommatus amandus
 Polyommatus aedon
 Polyommatus stempfferi
 Polyommatus thersites
 Polyommatus eros
 Polyommatus eroides
 Polyommatus forsteri
 Polyommatus icarus
 Chilades trochylus
 Chilades contracta
 Chilades galba
 Chilades parrhasius
 Heodes alciphron
 Heodes tityrus
 Heodes candens
 Lycaena phlaeas
 Lycaena phoenicura
 Thersamonia dispar
 Thersamonia asabinus
 Thersamonia ochimus
 Thersamonia lampon
 Thersamonia lamponides
 Thersamonia thersamon
 Thersamonia thetis

Сонцевики (Nymphalidae)

Данаїни (Danainae) 
 Danaus chrysippus

Носачки (Libytheinae) 
 Libythea celtis — Носачка-листовидка

Німфаліни (Nymphalinae) 
 Hypolimnas misippus
 Limenitis reducta
 Precis almana
 Precis orithya
 Euapatura mirza
 Thaleropis ionia
 Nymphalis polychloros — Бараниця грушева
 Nymphalis xanthomelas — Ванесса чорно-руда
 Aglais urticae — Сонцевик кропив'яний
 Inachis io  — Павиче око
 Vanessa atalanta — Адмірал
 Cynthia cardui
 Polygonia c-album
 Polygonia egea
 Neptis rivularis
 Argynnis adippe
 Argynnis niobe
 Argynnis pandora
 Argynnis alexandra
 Argynnis paphia
 Boloria euphrosyne
 Brenthis daphne
 Brenthis hecate
 Brenthis mofidii
 Issoria lathonia
 Melitaea arduinna
 Melitaea casta
 Melitaea cinxia
 Melitaea consulis
 Melitaea didyma
 Melitaea trivia
 Melitaea interrupta
 Melitaea persea
 Melitaea sarvistana
 Melitaea saxatilis
 Melitaea turkmanica
 Euphydryas aurinia

Сатири (Satyrinae) 
 Melanargia evartianae
 Melanargia galathea
 Melanargia hylata
 Melanargia meda
 Melanargia russiae
 Melanargia syriaca
 Melanargia teneates
 Hipparchia fatua
 Hipparchia parisatis
 Hipparchia pellucida
 Hipparchia turcmenica
 Hipparchia syriaca
 Erebia graucasica
 Erebia iranica
 Proterebia afra — Чорнушка Фегея
 Arethusana arethusa
 Brintesia circe
 Chazara persephone
 Chazara enervata
 Chazara bischoffi
 Chazara briseis
 Chazara egina
 Chazara kaufmanni
 Minois dryas
 Pseudochazara anthelea
 Pseudochazara telephassa
 Pseudochazara aurantiaca
 Pseudochazara beroe
 Pseudochazara daghestana
 Pseudochazara mamurra
 Pseudochazara pelopea
 Pseudochazara schakuhensis
 Satyrus amasinus
 Satyrus daubi
 Satyrus favonius
 Satyrus parthicus
 Hyponephele dysdora
 Hyponephele capella
 Hyponephele huebneri
 Hyponephele naricina
 Hyponephele amardaea
 Hyponephele cadusia
 Hyponephele comara
 Hyponephele davendra
 Hyponephele shirazica
 Hyponephele wagneri
 Hyponephele interposita
 Hyponephele lupina
 Hyponephele lycaonoides
 Maniola jurtina
 Maniola telmessia
 Coenonympha leander
 Coenonympha pamphilus
 Coenonympha saadi
 Lyela myops
 Esperarge clymene
 Kirinia roxelana
 Lasiommata adrastoides
 Lasiommata megera
 Lasiommata menava
 Ypthima bolanica

Косатцеві (Papilionidae) 

 Zerynthia deyrollei
 Zerynthia louristana
 Archon apollinaris
 Hypermnestra helios
 Parnassius mnemosyne — Мнемозина
 Iphiclides podalirius — Подалірій
 Princeps demoleus
 Papilio alexanor
 Papilio machaon — Махаон

Біланові (Pieridae) 

 Leptidea duponcheli
 Anthocharis cardamines
 Anthocharis damone
 Anthocharis gruneri
 Aporia leucodice
 Aporia crataegi — Білан жилкуватий
 Belenois aurota
 Colotis amatus
 Colotis etrida
 Colotis fausta
 Colotis phisadia
 Colotis vestalis
 Colotis eucharis
 Euchloe lessei
 Euchloe transcaspica
 Euchloe ausonia — Аврора біла
 Euchloe belemia
 Pieris bowdeni
 Pieris ergane
 Pieris krueperi
 Pieris pseudorapae
 Pieris rapae — Білан ріпаковий
 Pieris brassicae — Білан капустяний
 Pontia callidice
 Pontia chloridice
 Pontia daplidice
 Pontia edusa
 Pontia glauconome
 Zegris eupheme —Зегрис Евфема
 Catopsilia florella
 Colias aurorina
 Colias chlorocoma
 Colias chrysotheme
 Colias crocea
 Colias erate
 Colias hofmannorum
 Colias sagartia
 Colias sareptensis
 Colias thisoa
 Gonepteryx farinosa
 Gonepteryx rhamni — Цитринець

Молі

Adelidae 

 Nematopogon swammerdamellus
 Adela croesella
 Adela cuprella

Ведмедиці (Arctiidae) 

 Eilema sororcula
 Eilema pseudocomplanum
 Eilema pygmaeolum
 Utetheisa pulchella
 Arctia villica
 Arctia caja — Ведмедиця кайя
 Arctia festiva
 Volgarctia spectabilis
 Chelis maculosa
 Chelis reticulata
 Lithosia quadra
 Manulea palliatella hyrcana
 Lithosia pseudocomplana
 Argina cribraria
 Ocnogyna loewii loewii
 Ocnogyna loewii armena
 Euprepia rivularis
 Diacrisia urticae
 Axiopoena maura
 Lacydes semiramis
 Rhyparia purpurata
 Eucharia festiva
 Phragmatobia fuliginosa
 Phragmatobia placida
 Callimorpha hera
 Callimorpha dominula — Ведмедиця-господиня
 Callimorpha quadripunctaria — Ведмедиця Гера
 Euplagia splendidior
 Meganola venusta
 Meganola strigula
 Nola chlamitulalis
 Nola squalida
 Nola haronni
 Nola turanica
 Paidia conjuncta
 Creatonotos gangis
 Chelis maculosa
 Parasemia plantaginis
 Pelosia muscerda
 Pelosia obtusa — лишайниця жовта

Brachodidae 

 Brachodes appendiculata
 Brachodes rhagensis
 Brachodes formosa
 Brachodes keredjella
 Brachodes monotona 
 Phycodes radiata

Брамеї (Brahmaeidae) 
 Brahmaea christophi

Bucculatricidae 

 Bucculatrix endospiralis
 Bucculatrix iranica 
 Bucculatrix pectinella
 Bucculatrix ulmella
 Bucculatrix ulmifoliae

Шовкопрядові (Bombycidae) 

 Bombyx mori — Шовкопряд шовковичний

Carposinidae 
 Carposina ekbatana
 Carposina roesleri
 Carposina sasakii

Хореутиди (Choreutidae) 
 Tebenna bjerkandella
 Prochoreuitis stellaris
 Choreutis nemorana

Cimeliidae 
 Axia theresiae

Coleophoridae 

 Coleophora vibicigerella
 Coleophora phlomidella
 ?Coleophora ulmi
 Coleophora badiipennella
 Coleophora anatipenella
 Coleophora pennella
 Coleophora adjunctella
 Coleophora caespititiella
 Coleophora tamesis
 Coleophora glaucicolella
 Coleophora alticolella
 Coleophora taeniipennella
 Coleophora vestianella
 Coleophora galbulipennella
 Coleophora silenella
 Coleophora salicorniae
 Coleophora onopordiella

Cosmopterigidae 
 Alloclita delozona
 Ascalenia acaciella Chretien, 1915
 Ascalenia callynella Kasy, 1968
 Ascalenia echidnias Meyrick, 1891
 Ascalenia imbella Kasy, 1975
 Ascalenia kairaella Kasy, 1970
 Ascalenia sirjanella Kasy, 1975
 Batrachedra amydraula
 Bifascia nigralbella (Chretien, 1915)
 Bifascioides leucomelanellus (Rebel, 1917)
 Bifascioides yemenellus (Amsel, 1961)
 Calycobathra sahidanella Kasy, 1968
 Eteobalea sumptuosella
 Pseudascalenia abbasella Kasy, 1975
 Pyroderces argyrogrammos

Cossidae 

 Cossus cossus
 Cossus irani
 Cossus freidun
 Cossus araraticus
 Cossulinus herzi
 Catopta kendevanensis
 Dyspessa bipunctata
 Dyspessa ulula pallida
 Dyspessa emilia
 Dyspessa kabylaria
 Dyspessa serica
 Dyspessa minima
 Dyspessa tristis
 Dyspessa bipunctata
 Dyspessa foeda
 Dyspessacossus fereidun
 Hypopta lignosus
 Phragmataecia territa
 Phragmatoecia castaneae
 Zeuzera regia 
 Zeuzera pyrina
 Holococerus gloriosus

Drepanidae 

 Drepana binaria
 Cilix glaucata
 Cilix asiatica
 Cilix depalpata

Виїмчастокрилі молі (Gelechiidae)

 Chrysoesthia drurella
 Ergatis subericinella
 Ergatis decurtella
 Isophrictis striatella
 Ceuthomadarus tenebrionellus
 Metanarsia modesta
 Psecadia pusiella
 Psecadia bipunctella
 Recurvaria nanella
 Nothris verbascella
 Anarsia lineatella
 Gelechia pistaciae
 Gelechia astragali
 Syncopacma polychromella
 Telphusa pistaciae
 Cecidophaga sinaica
 Vladimirea zygophyllivorella
 Pectinophora gossypiella
 Pectinophora malvella
 Recurvaria pistaciicola
 Phtorimaea operculella
 Sitotroga cerealella — Зернова міль
 Ornativalva antipyramis

П'ядуни (Geometridae)

Ennominae 
 Perconia strigillaria
 Cabera pusaria
 Heterolocha laminaria
 Therapis flavicaria
 Semiothisa notata
 Semiothisa syriacaria
 Semiothisa fuscomarginata
 Semiothisa rippertaria
 Semiothisa signaria
 Boarmia gemmaria
 Boarmia fredi
 Peribatodes umbraria
 Peribatodes rhomboidaria
 Elophos dilucidaria
 Phasinae petraria
 Tephrina arenacearia
 Tephrina disputaria
 Tephrina inconspicuaria
 Tephrina perviaria
 Tephrina wehrlii
 Tephrina sengana
 Ennomos quercaria
 Ennomos fraxineti
 Ennomos fuscantaria
 Ennomos olivaria
 Ennomos erosaria
 Ennomos quercarius
 Ennomos quercinarius
 Ourapteryx sambucaria
 Ourapteryx falciformis
 Enanthyperythra legataria
 Godonella aestimaria
 Biston strataria
 Biston betularius
 Synopsia sociaria
 Gnopharmia objectaria
 Gnopharmia irakensis
 Gnopharmia kasrunensis
 Gnopharmia inermis
 Gnopharmia colchidaria
 Nychiodes obscuraria
 Nychiodes rayatica
 Nychiodes variabilis
 Nychiodes admirabila
 Nychiodes subfusca
 Nychiodes subviridia
 Nychiodes farinosa
 Nychiodes variabila
 Nychiodes leviata
 Nychiodes agatcha
 Nychiodes subvirida
 Nychiodes waltheri
 Nychiodes antiquaries
 Nychiodes amygdalaria
 Chiasma calthrata
 Epitherina bahmana
 Epitherina ghirshmani
 Epitherina rhodopolcos
 Opisthograptis luteolata
 Zamacra flabellaria
 Eilicrinia cordiaria
 Eilicrinia trinotata
 Eilicrinia acardia
 Agriopis bajaria
 Erannis defoliaria
 Erannis ankeraria
 Erannis declinans
 Gnophos nimbata
 Gnophos stevenaria
 Gnophos horhammeri
 Gnophos sartata
 Gnophos gorgata
 Gnophos elahi
 Gnophos cluminata
 Gnophos pollinaria
 Gnophos pelengi
 Gnophos argillata
 Gnophos ali
 Gnophos annubilata
 Gnophos dubitaria
 Gnophos brandtorum
 Gnophos stachyphora
 Gnophos sibiriata
 Gnophos taftana
 Gnophos orthogonia
 Gnophos anophaea
 Gnophos pseudosnelleni
 Gnophos subtila
 Gnophos eurytiches
 Charissa talyshensis
 Charissa asymmetra
 Charissa onustaria
 Charissa adjectaria
 Charissa luticiliata
 Rhipignophos vastaria
 Rhipignophos maledictus
 Eubolia murinaria
 Eubolia hopfferaria
 Colotois pennaria
 Dasycorsa modesta
 Abraxas wehlri
 Stegania dilectaria
 Syrrhodia muselmana
 Eumera hoferi
 Synopsidia phasidaria
 Phaselia decliciosaria
 Phaselia deliciosaria
 Phaselia serrularia
 Phaselia narynaria
 Phaselia kasyi
 Diastictis artesiaria
 Enconista tengistanica
 Enconista autumnata
 Dyscia malatyana
 Dyscia sicanaria
 Dyscia leucogrammaria
 Scodionista amoritaria
 Zamarada minimaria
 Coenina hyperbolica
 Coenina collenettei
 Hemerophila brandti
 Atomorpha hedemanni
 Crocallis mirabica
 Crocallis tusciaria
 Crocallis elinguaria
 Crocallis mirabica
 Scodiomima crocallaria
 Ectropis crepuscularia

Geometrinae 
 Comibaena serrulata
 Thetidia smaragdaria
 Thetidia fulminaria
 Thetidia crucigerata
 Phaiogramma etruscaria 
 Chlorissa viridata
 Chlorissa faustinata
 Chlorissa discessa
 Chlorissa gelida
 Chlorissa asphaleia
 Euchloris prasinaria
 Euchloris volgaria
 Thalera fimbrialis
 Pingasa laha
 Gnophosema palumba
 Gnophosema isometra
 Neromia pulvereisparsa
 Neromia simplexa
 Microloxia herbaria
 Microloxia prouti
 Microloxia pasargades
 Microloxia indecretata
 Xenochlorodes albicostaria
 Hemithea punctifimbria
 Mixocera parvulata
 Hemidromodes sabulifera
 Aglossochloris recta
 Holoterpha diagrapharia
 Phorodesma graminaria
 Aplasta ononaria

Larentiinae 

 Scolopteryx vicinaria
 Aplocera plagiata
 Aplocera numidaria
 Aplocera opificata
 Aplocera mundulata
 Triphosa sabaudiata
 Triphosa taochata
 Rheumaptera certala
 Rheumaptera montivagata
 Nebula apiciata
 Nebula senectaria
 Nebula obvallata
 Nebula propagata
 Eulithis populate
 Eulithis testata
 Cidaria rectifasciaria
 Cidaria chionata
 Cidaria fulvata
 Cidaria pistascieti
 Cidaria miata
 Cidaria fuscofasciata
 Cidaria obstipata
 Cidaria salicata ablutaria
 Cidaria reclamata
 Cidaria scopulata
 Cidaria unicata
 Cidaria polygrammata
 Cidaria rubidata
 Cidaria saidabadi
 Cidaria peribleta
 Cidaria wiltshirei
 Cidaria rhodoides
 Cidaria bigeminata
 Cidaria longipennis
 Cidaria khorassana
 Cidaria distinctata
 Cataclysme riguata
 Catarhoe putridaria
 Catarhoe arachne
 Catarhoe permixtaria
 Protorhoe renodata
 Protorhoe crebrolineata
 Protorhoe turkmenaria
 Perizoma albulatum
 Camptogramma bilineatum
 Euphyia sintenisi
 Euphyia chalusata
 Eupithecia laquaearia
 Eupithecia quercetia
 Eupithecia mirificata
 Eupithecia tesserata
 Eupithecia husseini
 Eupithecia ridiculata
 Eupithecia fuscopunctata
 Eupithecia irritaria
 Eupithecia bastelbergeri
 Eupithecia cheituna
 Eupithecia sectila
 Eupithecia montanata
 Eupithecia scalptata
 Eupithecia gratiosata
 Eupithecia harenosa
 Eupithecia sincera
 Eupithecia aradjouna
 Eupithecia asperata
 Eupithecia prouti
 Eupithecia costisignata
 Eupithecia mohamedana
 Eupithecia aequabila
 Eupithecia siata
 Eupithecia ultimaria
 Eupithecia salami
 Eupithecia aduncata
 Eupithecia tenellata
 Eupithecia mekrana
 Eupithecia opisthographata
 Eupithecia frontosa
 Eupithecia innotata
 Eupithecia variostrigata
 Eupithecia nachadira
 Eupithecia keredjana
 Eupithecia obtines
 Eupithecia mekrana
 Eupithecia relaxata
 Eupithecia linariata
 Eupithecia limbata
 Eupithecia decipiens
 Eupithecia irriguata
 Eupithecia exactata
 Eupithecia mesogrammata
 Eupithecia extremata
 Eupithecia extraversaria
 Eupithecia centaureata
 Eupithecia accurata
 Eupithecia breviculata
 Eupithecia vulgata
 Eupithecia icterata
 Eupithecia impurata
 Eupithecia lithographata
 Eupithecia sutiliata
 Eupithecia distinctaria
 Eupithecia pimpinellata
 Eupithecia parallelaria
 Eupithecia opistographata
 Eupithecia inconspicuata
 Eupithecia despectaria
 Eupithecia terrenata
 Eupithecia demetana
 Eupithecia gluptata
 Eupithecia subpulchrata
 Eupithecia conviva
 Eupithecia separata
 Eupithecia kopetdaghica
 Eupithecia ochrovittata
 Lythria purpuraria
 Lythria rotaria
 Lithostege flavicornata
 Lithostege buxtoni
 Lithostege farinata
 Lithostege grisearia
 Lithostege amoenata
 Lithostege palaestinensis
 Lithostege coassata
 Lithostege griseata
 Minoa murinata
 Oulobophora externata
 Rhoptia marginata
 Scotopteryx elbursica
 Orthonama obstipatum
 Xanthorhoe fluctuata
 Xanthorhoe designata
 Xanthorhoe acutangulata
 Xanthorhoe ferrugata
 Anaitis obsitaria
 Gymnoscelis pumilata
 Gymnoscelis rufifasciata
 Chloroclystis lita palaearctica
 Chloroclystis v-ata
 Stamnodes depeculata
 Phoscotosia antitypa
 Philereme senescens
 Philereme neglectata
 Philereme transversata

Oenochrominae 
 Orthostixis cribraria
 Myinodes interpunctaria

Sterrhinae 

 Cyclophora punctaria
 Cyclophora albiocellaria
 Cyclophora ruficiliaria
 Cyclophora quercimontaria
 Cyclophora linearia
 Cosymbia annulata
 Cosymbia puppillaria
 Cosymbia suppunctaria
 Timandra amata
 Scopula turbidaria
 Scopula beckeraria
 Scopula marginepunctata
 Scopula ansulata
 Scopula flaccidaria
 Scopula ornata
 Scopula decorata
 Scopula immistaria
 Scopula submutata
 Scopula orientalis
 Scopula lactarioides
 Scopula distracta
 Scopula serena
 Scopula caesaria
 Scopula ochroleucaria
 Scopula adelpharia
 Scopula nigropunctata
 Scopula subtilata
 Scopula iranaria
 Scopula minorata
 Idaea moniliata
 Idaea antiquaria
 Idaea dimidiata
 Idaea subsericeata
 Idaea trigeminata
 Idaea politaria
 Idaea degeneraria erschoffi
 Idaea degeneraria
 Idaea hathor
 Idaea illustris
 Idaea ossiculata
 Idaea ochrata
 Idaea flaveolaria
 Idaea rusticate
 Idaea laevigata
 Idaea elongaria
 Idaea inquinata
 Idaea politata
 Idaea camparia
 Idaea aversata
 Idaea roseofasciata
 Idaea lucellata
 Idaea textaria
 Idaea obsoletaria
 Idaea talvei
 Idaea emarginata
 Idaea deversaria
 Sterrha sacraria
 Sterrha consanguinaria
 Sterrha rufaria
 Sterrha proclivata
 Sterrha comparia
 Sterrha osthelderi
 Sterrha sabulosa
 Sterrha allongata
 Sterrha wiltshirei
 Sterrha improbata
 Sterrha eremica
 Sterrha microptewra
 Sterrha mimetes
 Sterrha illustris
 Sterrha sanctaria
 Sterrha persica
 Rhodostrophia vibicaria
 Rhodostrophia badiaria
 Rhodostrophia terrestraria
 Rhodostrophia auctata
 Rhodostrophia bahara
 Rhodostrophia yumulosa
 Rhodostrophia nesam
 Rhodostrophia cuprinaria
 Rhodostrophia nubifera
 Rhodostrophia abscisaria
 Rhodostrophia furialis
 Rhodostrophia abcisaria
 Rhodostrophia sieversi
 Rhodostrophia praecisaria
 Somatina wiltshirei
 Glossotrophia asiatica
 Glossotrophia semitata
 Glossotrophia chalcographata
 Glossotrophia origalis
 Glossotrophia gracilis
 Glossotrophia chalcographata
 Glossotrophia benigna
 Glossotrophia rufotinctata
 Traminda mundissima
 Traminda rufistrigata
 Pseudosterrha paulula
 Zygophyxia conscensa
 Zygophyxia relictata
 Brachyglossina chaspia
 Brachyglossina rowlandi
 Brachyglossina sciasmatica
 Rhodometra autophilaria
 Anisephyra sublutearia
 Anisephyra reducta
 Problepsis ocellata

Glyphipterigidae 
 Simaethis nemorana
 Anthophila pariana

Молі-строкатки (Gracillariidae) 

 Acrocercops iraniana Triberti, 1990
 Aspilapteryx magna Triberti, 1985
 Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839)
 Caloptilia roscipennella (Hübner, 1796)
 Calybites phasianipennella (Hübner, [1813])
 Cupedia cupediella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Parornix persicella Danilevsky, 1955
 Phyllocnistis citrella Stainton, 1856
 Phyllonorycter blancardella (Fabricius, 1781)
 Phyllonorycter corylifoliella (Hübner, 1796)
 Phyllonorycter iranica Deschka, 1979
 Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870)
 Phyllonorycter turanica (Gerasimov, 1931)
 Polymitia eximipalpella (Gerasimov, 1930)
 Polymitia laristana Triberti, 1986

Heliodinidae 
 Heliodines roesella

Heliozelidae 
 Holocacista rivillei

Тонкопряди (Hepialidae) 

 Hepialus humuli — Тонкопряд хмелевий

Коконопряди (Lasiocampidae) 

 Malacosoma castrensis
 Malacosoma neustria
 Malacosoma parallela
 Eriogaster lanestris
 Eriogaster amygdali
 Eriogaster philipsi
 Eriogaster acanthophylli
 Eriogaster neogena
 Lasiocampa eversmanni
 Lasiocampa bufo
 Lasiocampa trifolii
 Lasiocampa quercus
 Lasiocampa terreni
 Lasiocampa grandis
 Lasiocampa piontkovskii
 Chondrostega aurivillii
 Chondrostega hyrcana
 Chilena cuneata
 Chilena sordida
 Chilena laristana
 Chilena prixina
 Sena proxima
 Epicnaptera albofasciata
 Pachypasa otus
 Taragama repanda
 Taragama siva
 Taragama amygdali
 Phyllodesma tremulifolia
 Phyllodesma glasunovi
 Phyllodesma farahae
 Trichiura mirzayani
 Trichiura pistaciae

Lemoniidae 
 Lemonia peilei
 Lemonia pia

Limacodidae 
 Parasa inexpectata

Lymantriidae 

 Orgyia dubia
 Orgyia gonostigma
 Orgyia recens
 Dicallomera fascelina
 Euproctis similis
 Euproctis phaeorrhaea
 Euproctis cervina
 Euproctis chrysorrhoea — Золотогуз
 Euproctis karghalica
 Porthesia melania
 Arctornis chrysorrhaea
 Lymantria dispar
 Lymantria amabilis
 Lymantria destitute
 Lymantria lapidicola
 Lymantria komarovi
 Laelia richteri
 Leucoma salicis
 Leucoma wiltshirei
 Ocneria signatoria
 Ocneria insolita
 Ocneria iranica
 Ocneria audeoudi
 Ocnerogyia amanda
 Casama vilis
 Casama innotata
 Ocnerogyia terebynthina
 Ocnerogyia signatoria
 Subacronicta centralis

Lyonetiidae 

 Leucoptera malifoliella
 Lyonetia clerkella

Nepticulidae 
 Simplimorpha promissa

Совки (Noctuidae)

Acontiinae 
 Eulocastra diaphora
 Eulocastra schah
 Eulocastra bryophiliodes
 Eulocastra mediana
 Eulocastra tamsi
 Naranga aenescens
 Eublemma pallidula
 Eublemma pussila
 Eublemma amoena
 Eublemma albida
 Eublemma ostrina
 Eublemma parva
 Eublemma leucota
 Eublemma parvoides
 Eublemma apicipuncta
 Phyllophila obliterata
 Prottodeltote pyrarga
 Emmelia trabealis
 Prodenia litura
 Acontia urania
 Acontia lucida
 Porphyrinia conistrota
 Porphyrinia suppuncta
 Porphyrinia chlorotica
 Porphyrinia skafiota
 Porphyrinia wagneri
 Porphyrinia candidana
 Porphyrinia pannonica
 Porphyrinia caelestis
 Porphyrinia rosea sinuata
 Porphyrinia drauti
 Porphyrinia nives
 Porphyrinia cochylioides
 Porphyrinia polygramma
 Porphyrinia pseudepistrota
 Porphyrinia aftob
 Porphyrinia compuncta
 Porphyrinia munda
 Porphyrinia jocularis
 Porphyrinia agnella
 Porphyrinia illota
 Porphyrinia uniformis
 Porphyrinia taftana
 Porphyrinia pseudoviridis
 Porphyrinia bifasciata
 Porphyrinia microptera
 Porphyrinia murati
 Porphyrinia angella
 Porphyrinia parvoides
 Porphyrinia apicipunctalis
 Porphyrinia boursini
 Odice arcuinna
 Ozabra sancta
 Pseudoozarba mesozona
 Thalerastrina tansina
 Amyna punctum
 Leptosia velox rubescens
 Leptosia sefidi
 Glaphyra lacernaria
 Glaphyra communimacula
 Tephrochares inquinata
 Chionoxantha margarita
 Tarache luctuosa
 Tarache audeoudi
 Tarache umbrifera
 Tarache opalinoides
 Tarache biskrensis
 Hoplotarache sordescens
 Hoplotarache costalis
 Fredina esmeralda

Acronictinae 

 Acronicta psi — Стрільчатка псі
 Acronicta eleagni
 Subacronicta centralis
 Acronicta saadi
 Acronicta taurica
 Acronycta rumicis
 Simyra albovenusa
 Simyra dentinosa
 Simyra nervosa
 Apatele aceris
 Craniophora pontica

Agaristinae 
 Thiacidas postica

Amphipyrinae 

 Amphipyra pyramidea — Совка пірамідальна
 Amphipyra tragopoginis
 Amphipyra tetra pallida
 Amphipyra molybdea
 Elaphria venustula
 Elaphria zobeidah
 Elaphria xanthorhoda
 Elaphria eremocosma
 Elaphria bodenheimeri
 Elaphria hemipentha
 Elaphria brandti
 Elaphria panurgia
 Elaphria pulvis
 Elaphria pseudadelpha
 Elaphria rajobovi pseudovicina
 Elaphria stenoptera
 Elaphria poecila
 Elaphria phanosciera
 Elaphria didyma
 Elaphria wiltshirei
 Elaphria salzi
 Elaphria parvaspersa
 Elaphria vicina
 Elaphria atriluna
 Elaphria scotoptera
 Elaphria sarhadica
 Elaphria albina
 Elaphria albersi
 Elaphria assymetrica
 Elaphria khorassana
 Elaphria inumbrata
 Elaphria fergana
 Elaphira pseudalbina
 Elaphira soudanensis
 Elaphira diabolica
 Elaphira flava
 Elaphira alfierii
 Elaphria forsteri
 Elaphria rufirena
 Elaphria clara armeniaca
 Ulochlaena hirta
 Mormo maura
 Phlogophora meticulosa
 Dypterygia scabriuscula
 Paradrina clavipalpis
 Nonagria typhae
 Seasamia cretica
 Eremodrina pertinax
 Meganephria renalis
 Meganephria crassicornis
 Amathes oropotamica
 Amathes macilenta
 Amathes lychnidis
 Amathes modesta
 Polymixis bischoffi
 Polymixis trisignata
 Aporophyla australis
 Xylina exsoleta
 Lithophane lapidea
 Lithophane semibrunnea
 Dryobotodes eremita
 Antitype serpentina
 Antitype carducha
 Antitype chosroes
 Antitype dubiosa
 Xantia ocellaris
 Cosmia trapezina
 Margelana achaemenica
 Margelana flavidior
 Margelana versicolor
 Margelana veternosa
 Stilbina hypaenides
 Arenostola sohnretheli
 Sidemia apothenia
 Parastichtis ypsillon
 Parastichtis mongolypha
 Parastichtis polyglypha
 Parastichtis leucodon
 Parastichtis secalis
 Parastichtis oblonga
 Metapoplus boursini
 Megalodes tengistana
 Megalodes tengistanica
 Ammoconia caecimacula
 Orthosia incerta
 Cloantha hyperici
 Spodoptera exigua
 Spodoptera littoralis
 Spodoptera mauritia
 Spodoptera cilium
 Cardarina quadripunctata
 Caradrina oberthuri
 Dicycla oo
 Perigea illecta
 Hadjina viscosa
 Hadjina lutosa
 Hadjina palaestinensis
 Dysmilichia phaulopsis
 Dysmilichia erastrioides
 Dysmilichia gigantea
 Dysmilichia bicolor
 Dysmilichia bicyclica
 Auchmis comma
 Oligia literosa
 Eremobia ochroleuca
 Crymodes platinea aurora
 Scythocentropus cyrus
 Boursinia oxygramma
 Boursinia symmicta
 Pseudohadena chenopodiphaga
 Pseudohadena schlumbergeri
 Pseudohadena sengana
 Pseudohadena siri roseotincta
 Pseudohadena banghaasi
 Eriopus latereillei
 Eriopus purpureoffasciata
 Polyphaenis monophaenis
 Stenodrina agramma
 Hoplodrina ambigua
 Pseudathetis fixseni
 Haemassia renalis
 Maraschia grisescens
 Enargia badiofasciata
 Oria musculosa
 Calamia virens immaculata
 Eumichtis muscosa
 Bryomima johanna
 Sidema hedygramma
 Sidema gracilis
 Sidema apotheina
 Sidema discalis
 Heterographa tetrastigma
 Heterographa pungeleri
 Scythocentropus inquinata
 Catamecia jordana
 Catamecia ferdovsi
 Arenostola phragmitidis

Стрічкарки (Catocalinae) 

 Mormonia mesopotamica
 Catocala lesbia
 Catocala abacta
 Catocala neonympha
 Catocala fraxini — Стрічкарка блакитна
 Catocala electa
 Catocala puerpera
 Catocala elocata
 Catocala nymphagoga
 Catocala promissa
 Catocala optima
 Catocala deducta
 Catocala lupina
 Catocala fredi
 Ephesia luscinia
 Ephesia nymphae
 Minucia bimaculata
 Minucia lunaris
 Pericyma squalens
 Pericyma albidentaria
 Pericyma signata
 Pericyma glaucinans
 Lygephila craccae
 Heteropalpia vetusta
 Drasteria sinuosa
 Drasteria flexuosa
 Drasteria picta
 Drasteria cailino
 Drasteria yerburyi
 Prodotis stolida
 Aleucanitis caucasica
 Plecoptera reflexa
 Anumeta arenosa
 Anumeta atrosignata
 Tarachephia hueberti
 Ophiusa pancerorum
 Ophiusa tirhaca
 Aedia funesta
 Acantholipes regularis
 Acantholipes circumdata
 Acantholipes affinis
 Grammodes bifasciana
 Grammodes geometrica
 Grammodes paerambar
 Dysgonia algira
 Dysgonia torrida
 Dysgonia latifascia
 Clytie syriaca
 Clytie delunaris
 Clytie benenotata
 Clytie devia
 Clytie terrulenta
 Clytie iranica
 Clytie distincta
 Gonospileia munita
 Chalciope hyppasia
 Pandesma anysa
 Apopestes spectrum
 Autophila asiatica
 Autophila cerealis
 Autophila luxuriosa
 Autophila osthelderi
 Autophila ligaminosa
 Autophila limbata
 Autophila bang-haasi
 Autophila depressa
 Autophila libanotica perornata
 Autophila subfusca
 Autophila gracilis
 Autophila hirstua
 Catephia alchymista
 Marsipiophora christophi
 Tyta luctuosa
 Cortyta dispar
 Cortyta impar
 Gnamptonyx vilis
 Epharmottomena tenera
 Epharmottomena leucodonta
 Iranada turcorum
 Acrobyla kneuckeri
 Acrobyla ariefera
 Armada maritima
 Armada leprosa
 Armada leuconephra
 Armada tarachoides
 Armada ornata
 Armada mira
 Armada panaceorum
 Armada roseifemur
 Armada hueberi
 Armada draudti
 Armada venusta
 Armada funesta
 Armada gelida
 Armada dentata
 Thira robusta
 Tathorhynchus exsiccata
 Anydrophila bang-hassi
 Anydrophila distincta
 Anydrophila horhammeri
 Anydrophila sirdar
 Toxocampa lubrica
 Zethes narghisa
 Zethes nemea
 Cerocala sana
 Leucanitis kabylaria
 Anophia cana
 Calpe nubifera
 Calpe dubiosa
 Africalpe vagabunda
 Syndea pica
 Syndea saisani
 Metopistis picturata
 Procus koutchilou
 Spintherops cerealis

Chloephorinae 
 Earias chlorana
 Earias insulana
 Bena bicolorana
 Paradoxia graellsi
 Hylophilina bichlorana
 Earias chlorophyllana

Cuculliinae 

 Cucullia maracandica
 Cucullia boryphora
 Cucullia argentina — Каптурниця срібна
 Cucullia santonici
 Cucullia hemidiaphana
 Cucullia tecca
 Cucullia anceps
 Cucullia tanaceti
 Cucullia khorassana
 Shargacucullia scrophularia
 Shragacucullia barthae
 Shragacucullia verbasci
 Shragacucullia lychnitis
 Pseudocopicucullia syrtana
 Metopoceras omar
 Metopoceras beata
 Metalopha liturata
 Cleophana charbordis
 Cleophana baetica
 Omphalophana anatolica
 Calophasia casta
 Oncocnemis mongolica iranica
 Oncocnemis erythropsis
 Oncocnemis indioglypha
 Oncocnemis strioligera
 Callierges ramosa

Cyrphiinae 
 Bryophila maeonis
 Bryophila iranica
 Bryophila divisa
 Bryophila receptricula
 Bryophila tabora
 Bryophila centralis
 Bryophila taftana
 Bryophila forsteri
 Bryophila muralis
 Bryophila argentacea

Euteliinae 
 Eutelia adulatrix
 Eutelia adoratrix

Hadeninae 
 Discestra trifolii
 Discestra sociabilis
 Leucania vitellina
 Leucania obsoleta
 Mythimna l-album
 Hecatera dysodea
 Lacanobia w-latinum
 Lacanobia thalassina
 Egira conspicillaris
 Hadena laudeti
 Hadena reticulata
 Monima mithras
 Mythimna unipuncta
 Mythimna albipuncta
 Mythimna zeae
 Mythimna loreyi
 Mamestra corsica
 Trichorhiza peterseni
 Polia vidua
 Polia cappa
 Polia serena
 Polia spinaciae
 Polia rhodocharis
 Harmodia lepida
 Harmodia luteocincta
 Harmodia melanochroa
 Harmodia drauti
 Harmodia mesolampra
 Harmodia cimelia
 Harmodia armeriae
 Harmodia magnolii
 Harmodia pumila
 Harmodia luteago
 Harmodia drenowskii
 Harmodia montana
 Thargelia pusilla
 Pronotestra silenides
 Epia capsivora
 Lasiestra vulpecula
 Eriopygodes discalis
 Hyphilare lithargyria
 Sideridis hispanica
 Sideridis punctosa
 Sideridis prominens
 Sideridis putrescens
 Miselia consanguis
 Miselia apinaciae
 Miselia oleracea

Heliothinae 

 Heliothis maritima Graslin, 1855
 Heliothis nubigera Herrich-Schäffer, 1851
 Heliothis peltigera ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Heliothis incarnata Freyer, 1838
 Helicoverpa armigera (Hübner, [1808])
 Schinia scutosa ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758) — Совка сокиркова
 Periphanes treitschkei (Frivaldsky, 1835) — Совка Трейчке 
 Periphanes victorina (Sodoffsky, 1849)
 Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)
 Aedophron phlebophora Lederer, 1858
 Aedophron venosa Christoph, 1887
 Aedophron rhodites (Eversmann, 1851)
 Aedophron sumorita Ronkay, 2002
 Heliocheilus confertissima (Walker, 1865)
 Masalia albida (Hampson, 1905)
 Masalia philbyi (Brandt, 1941)
 Masalia perstriata fuscostriata (Brandt, 1941)

Совки-п'ядуни (Herminiinae) 
 Polypogon lunalis
 Herminia proxima

Hypeninae 
 Rhynchodontodes revolutalis
 Rhynchodontodes orientis
 Rhynchodontodes ravalis
 Rhynchodontodes ravulalis
 Hypena munitalis
 Hypena indicatalis
 Hypena abyssinalis
 Hypena extensalis
 Hypena obsitalis
 Hyrcanypena schwingenschussi
 Mekrania punctalis

Nolinae 
 Nola aerugula

Noctuinae 

 Standfussiana defessa
 Yigoga signifera
 Yigoga forcipula
 Yigoga gracilis
 Yigoga orientis
 Yigoga flavina
 Axylia putris
 Agrotis c-nigrum
 Agrotis spinifera
 Agrotis sardzeana
 Agrotis segetum — Совка озима
 Agrotis obesa
 Agrotis crassa
 Agrotis clavis
 Agrotis exclamationis
 Agrotis ipsilon
 Agrotis segetis
 Agrotis puta
 Agrotis serraticornis
 Agrotis forficula
 Agrotis benigna
 Agrotis nigrescens
 Agrotis amasina
 Agrotis wiltshirei
 Agrotis iuguma
 Agrotis facunda
 Agrotis truculenta
 Agrotis elbursica
 Agrotis pasia
 Agrotis squalidior
 Agrotis terminicincta
 Agrotis psammochroa
 Agrotis melanura
 Agrotis illauta
 Agrotis pfeifferi
 Agrotis fredi
 Agrotis fimbriola
 Agrotis laceta
 Agrotis capnistis
 Agrotis glebosa
 Agrotis juvenis
 Agrotis sterilis
 Agrotis maraschi
 Agrotis semna
 Agrotis polygona
 Agrotis nili
 Agrotis hoggari
 Agrotis lupinus
 Agrotis senna
 Powellinia lasserri
 Euxoa hastifera firdusii
 Euxoa canariensis
 Euxoa basigramma
 Euxoa diamondi
 Euxoa perierga
 Euxoa conspiqua
 Euxoa aquilina obeliscata
 Euxoa aneucta
 Euxoa anaemica
 Euxoa heringi
 Euxoa clauda
 Euxoa dolomedes
 Euxoa scurrilis
 Euxoa difficillima
 Euxoa vanensis
 Euxoa inclusa
 Euxoa praestigiosa
 Euxoa lugubris
 Euxoa conspicua
 Euxoa fallax
 Euxoa cos
 Euxoa sigmata
 Euxoa mustelina
 Euxoa adjemi
 Euxoa cognita
 Euxoa dsheiron
 Euxoa temera
 Rhyacia lucipeta
 Rhyacia sollers
 Rhyacia simulans
 Rhyacia insignata
 Rhyacia consenscens
 Rhyacia damnata
 Rhyacia helvetina deliciosa
 Rhyacia squalida
 Rhyacia demavendi
 Rhyacia arenacea
 Rhyacia nyctymerina
 Rhyacia elegans anatolica
 Rhyacia cacumena
 Rhyacia sareptana
 Rhyacia eminens
 Rhyacia latens
 Rhyacia lucernea
 Rhyacia larixia
 Rhyacia alpestris ponticola
 Peridroma saucia
 Anaplectoides prasina
 Triphaena janthina
 Dichagyris squalorum
 Dichagyris melanura
 Dichagyris celebrata
 Dichagyris singularis
 Dichagyris subsqualorum opulenta
 Dichagyris tyrannus
 Dichagyris taftana
 Dichagyris leucomelas
 Dichagyris subsquualorum
 Ochropleura flammatra
 Ochropleura anastasia
 Ochropleura wiltshirei
 Xestia xanthographa
 Xestia palaestinensis
 Noctua orbona
 Noctua comes
 Noctua pronuba
 Eugnorisma semiramis
 Eugnorisma miniago
 Scotia ipsilon
 Chersotis hahni
 Chersotis sarhada
 Chersotis nitens
 Chersotis binaloudi
 Ogygia improceranachadira
 Ogygia mirabica
 Ogygia strenua
 Opigenapolygona obscurata
 Polytela cliens

Plusiinae 
 Abrostola tripartia
 Abrostola asclepiadis clarissa
 Plusia chrysitis
 Plusia gutta
 Plusia festucae
 Autographa gamma
 Cornutiplusia circumflexa
 Trichoplusia ni
 Chrysodeixis chalcites
 Chrysodeixis eriosoma
 Phytometra confuse
 Phytometra bella
 Phytometra consona
 Panchrysia deaurata
 Archanara algae

Psaphidinae 
 Brachionycha atossa

Raphiinae 
 Raphia cheituna

Rivulinae 
 Colobochyla salicalis
 Raparna amseli
 Raparna erubescens
 Raparna conicephala

Sarrothripinae 
 Nycteola asiatica
 Characoma nilotica
 Sarrothripus revayana
 Bryophilopsis roederi
 Selepa docilis

Scoliopteryginae 
 Scolipteryx libatrix

Stiriinae 
 Athetmia pallida
 Synthymia solituda
 Synthymia dubiosa
 Paraegle ochracea
 Aegle iranica
 Aegle mimetes

Некласифіковані 
 Brandtia albonigra

Зубницеві (Notodontidae) 

 Cerura pulcherrina
 Cerura turbida
 Cerura syra leucotera
 Cerura bifida
 Dicranura vinula
 Hoplitis milhauseri
 Sumeria dipotamica
 Pyaera pigra
 Stauropus fagi
 Notodonta grummi
 Notodonta ziczac
 Notodonta chaonia
 Pterostoma palpina
 Spatalia argentina
 Harpyia persica
 Harpyia pulcherriana
 Ochrostigma moayerii
 Phalera bucephala
 Exaereta ulmi

Oecophoridae 

 Ethmia cirrhocnemia
 Ethmia alba
 Ethmia quadrinotella
 Ethmia vittalbella
 Ethmia lecmima
 Ethmia dodecea
 Ethmia candidella
 Ethmia aurifluella
 Ethmia bipunctella
 Ethmia iranella
 Ethmia caradjae
 Ethmia derbendella
 Ethmia amasina
 Ethmia tripunctella
 Ethmia distigmatella
 Ethmia duodecia
 Depressaria purpurea
 Depressaria ruticola
 Depressaria mesopotamica
 Depressaria discipunctella
 Pleurota pyropella
 Pleurota metricella
 Pleurota wiltshirei
 Symmoca costobscurella
 Apiletria purulentella
 Pseudamelia flavifrontella
 Oecophora mannii
 Oegoconia quadripuncta

Plutellidae 

 Plutella xylostella

Psychidae 
 Oiketicus quadrangularis
 Apterona crenulellu
 Apterona helix
 Amictoides shahkuhensis
 Amicta villosa
 Urobarba longicauda
 Melasina aequalis

Pterophoridae 

 Oxyptilus kollari
 Oxyptilus pilosellae
 Emmelina monodactylus
 Leiptilus brachydactylus
 Porrittia galactodactyla
 Merrifieldia calcarius
 Adaina microdactyla
 Agdistis arabica
 Agdistis nanodes
 Agdistis tamaricis
 Buckleria paludum
 Cnaemidophorus rhododactyla
 Gillmeria pallidactyla
 Pterophorus pentadactyla
 Wheeleria phlomidis
 Megalorhipida leucodactylus

Pyralidae

Crambinae 

 Ancylolomia disparalis
 Ancylolomia bitubirosella
 Ancylolomia palpella
 Ancylolomia micropalpella
 Ancylolomia pectinatellus
 Ancylolomia benderella
 Ancylolomia pectinatella
 Ancylolomia affinis
 Chilo phragmitellus
 Chilo suppressalis
 Chilo luteellus
 Chiloides hederalis
 Thopeutis galleriella
 Calamotropha paludella
 Metacrambus carectellus
 Metacrambus jugaraicae
 Metacrambus kurdistanellus
 Metacrambus salahinellus
 Platytes cerussella
 Chrysoteuchia culmella
 Xanthocrambus saxonellus
 Crambus perlella
 Crambus contaminellus
 Crambus pfeifferi
 Crambus paludellus
 Crambus heringi
 Chrysocrambus linetellus
 Eromene superbella
 Eromene jaxartella
 Eromene bahrlutella
 Eromene ocellea
 Euchromius rayatellus
 Euchromius keredjellus
 Euchromius malekalis
 Euchromius ramburiellus
 Euchromius jaxartellus
 Euchromius cambridgei
 Euchromius pulverosus
 Euchromius cochlearellus
 Euchromius gratiosellus
 Euchromius ocellea
 Pediasia persella
 Pediasia numidella
 Pediasia matricella
 Pediasia alcmena
 Pediasia pseudopersella
 Pediasia contaminella
 Pediasia desertella
 Lamoria anella
 Proceratia caesariella
 Talis iranica
 Surattha stroblei
 Scirpophaga praelata

Cyblomiinae 
 Cybalomia fractilinealis
 Cybalomia pentadalis
 Cybalomia triplacogramma
 Krombia pulchella
 Stiphrometasia sancta
 Stiphrometasia monialis
 Metasia octogenalis
 Metasia virginalis
 Metasia subtilialis

Epipaschiinae 
 Lepidogma tamaricalis

Evergestinae 

 Evergestis forficalis
 Evergestis frumentalis
 Evergestis aenealis dimorphalis
 Evergestis affinis
 Evergestis paragrummi
 Cornifrons ulceratalis

Galleriinae 

 Galleria mellonella
 Achroia grisella
 Corcyra cephalonica

Glaphyriinae 
 Hellula undalis

Heliothelinae 
 Heliothla staudinger

Nymphulinae 
 Nymphula affinialis
 Nymphula nymphaeata
 Nymphula nigrolinealis sordidior

Odontiinae 

 Tegostoma baphialis
 Tegostoma pentodontalis
 Tegostoma uniforma
 Tegostoma moeschleri
 Tegostoma ahwazalis
 Tegostoma paralis
 Aechremon disparsalis
 Noctuelia floralis
 Noctuelia superba
 Noctuelia vespertalis
 Emprepes patealis
 Emprepes chirazica
 Emprepes comealis
 Emprepes chirazalis
 Emprepes palealis
 Emprepes russulalis
 Titanio hyrcanella
 Titanio nissalis
 Heliothela flavomarginalis

Phycitinae 

 Oncocera semirubella
 Eucarphia rippertella
 Epischnia cretaciella
 Epischnia leucoloma
 Epischnia sareptella
 Epischnia arabica
 Epischnopsis oculatella
 Epischnopsis nervocella
 Praeepischnia lydella
 Praeepischnia taftanella
 Praeepischnia irannella
 Epiepischnia pseudolydella
 Epiepischnia keredjella
 Rhodophaea dulcella
 Rhodophaea farsella
 Rhodophaea iranalis
 Rhodophaea senganella
 Rhodophaea khachella
 Rhodophaea taftanella
 Rhodophaea bouchirella
 Rhodophaea chirazella
 Rhodophaea taftanella
 Rhodophaea eburnella
 Myelois pallida
 Myelois circumvoluta
 Myelois flagella
 Myelois pumicosa
 Myelois cribrella
 Myelois cinerea
 Myelois lunulella formosella
 Spectrobates ceratoniae
 Myelois circumdatella
 Myelois micropunctella
 Myelois britannicella
 Myelois constans
 Arsissa ramosella
 Ancylosis cinnamonella
 Ancylosis albicostella
 Ancylosis arimanella
 Ancylosis cinnamomella persicolella
 Ancylosis sefidella
 Ancylosis albicostella
 Ancylosis ormuzdella
 Ancylosis brevipalpella
 Ephestia elutella
 Ephestia oblitella
 Ephestia kuehniella
 Ephestia xylobrunnea
 Ephestia baptella
 Ephestia cautella
 Ephestia inductella
 Cadra calidella
 Cadra cautella
 Merulempista cingillella
 Nephopterix rhenella
 Nephopteryx alpigenella persica
 Heterographis hellenica
 Heterographis candidatella
 Heterographis ephederella
 Heterographis costabella
 Heterographis concovella
 Heterographis subcandidatella
 Heterographis deserticola
 Euzophera bigella
 Euzophera puniciella
 Euzophera eburnella
 Euzophera formosella orientella
 Raphimetopus ablutella
 Homoeosoma costabella
 Homoeosoma praecalcella
 Trissonca muliebris
 Trissonca muliebris
 Ahwazia albocostalis
 Pristophora nigrigranella
 Pristophora khorassanella
 Pristophora velicella
 Pristophora polyptychella
 Taftania oxycyma
 Nephopteryx macrocirtensis
 Nephopteryx rectangulella
 Nephopteryx oxybiella
 Nephopteryx ardekanella
 Nephopteryx cornutella
 Nephopteryx macrocirtensis
 Nephopteryx minimella
 Nephopteryx metamelana
 Epiepinia pseudolydella
 Shirazia monotona
 Arenipes sabella
 Hypochalcia rufivinea
 Salebria komaroffi
 Salebria obductella infernalis
 Salebria nigrosquamalis
 Salebria pittionii
 Salebria mimicralis
 Salebria tchabarella
 Salebria acrobasella
 Salebria noctivaga
 Salebria dionysia
 Praesalebria geminella
 Praesalebria noctivaga
 Praesalebria lepidella
 Praesalebria argyrophanes
 Salebriodes ephestiella
 Plodia interpunctella
 Melathrix praetextella
 Ocrisiodes chirazalis
 Phycita mianella
 Phycita comeella
 Phycita ardekanella
 Phycita taftanella
 Phycita balutchestanella
 Phycita pirizanella
 Phycita kurdistanella
 Phycita teheranella
 Sefidia persica
 Parasefidia benderella
 Ambesa umbriferella senganella
 Hafisia lundbladi
 Aproceratia senganella
 Mechedia pristophorella
 Synoria comeella
 Khorassania hartigi
 Sclerobiodes persica
 Megasis noctileucella
 Megasis tolli
 Divona mimeticella
 Divona parvella
 Laristana sardzella
 Uncinus hypogryphellus
 Sengania ruhmekorfi
 Belutchistania squamalis
 Paraemporia monotona
 Pristocera pallidisignata
 Neopempelia hieroglyphella
 Pempelia dilutella magna
 Pempelia maroccanella
 Pempelia ornatella elbursella
 Psorosodes dalakiella
 Psorosa dahliella
 Psorosa maraschella
 Psorosa mechedella
 Psorosa tochalella
 Psorosa elbursella
 Epilydia liturosella
 Ichorarchis iozona elegiella
 Pterothrix fordi
 Pterothrixidia osmanella
 Pristophorodes khorassanella
 Pirizania salebrosella
 Ormuzdia cameratella
 Oligochroa cineracella
 Eurhodope mira
 Eurhodope bella
 Eurhodope flavella
 Acrobasis nigribasalis
 Acrobasis nigrisquamella
 Ambluncus nervosellus
 Saluria maculivitella
 Ematheudes vittelinella
 Auxacia bilineella
 Syria biflexella
 Candiope uberalis
 Lasiosticha hieroglyphiella
 Tlithyia buxtoni
 Zophodia suberastriella
 Ardekania farsella
 Ardekania sefidella
 Ardekania albidiscella
 Ardekanopsis griseella
 Lymira semirosella
 Prinanerastia gnathosella
 Peoria costella
 Peoria ematheudella
 Neorastia albicostella
 Praerhinaphe monotona
 Acritonia comeella

Pyralinae 

 Aglossa pinguinalis
 Aglossa aglossalis
 Cledeobia bombycalis
 Cledeobia consecratalis
 Hypotia colchicalis
 Pyralis farinalis
 Pyralis jungeri
 Pyralis comparalis
 Pyralis fulvalis
 Synaphe punctalis
 Agrotera nemoralis
 Actenia persica
 Benderia talhouki
 Dattinia conformalis
 Dattinia rectangula
 Dattinia fredi
 Dattinia colchicaloides
 Dattinia iranalis
 Dattinia sardzealis
 Dattinia hyrcanalis
 Dattinia mimicralis
 Dattinia poliopastalis
 Constantia brandti
 Constantia subargentalis
 Constantia indistinctalis
 Constantia infascialis
 Constantia strictalis
 Constantia baloutchistanalis
 Constantia argentalis
 Bostra bifascialis
 Bostra farsalis
 Bostra luteocostalis
 Bostra pseudospaniella
 Bostra comealis
 Bostra atomalis
 Hypsopygia pfeifferi
 Tyndis bilinealis

Pyraustinae 

 Prochoristis rupicapralis
 Uresiphita polygonalis
 Loxotege nudalis
 Pyrausta cespitalis
 Pyrausta aurata
 Pyrausta sanguinalis
 Pyrausta trinalis
 Pyrausta praepetalis
 Pyrausta scutalis
 Pyrausta sefidalis
 Pyrausta mechedalis
 Pyrausta lutulentalis
 Apyrausta persicalis
 Udea costalis
 Endotricha flammealis
 Botys dulcinalis
 Botys tesserulalis
 Botys labutonalis
 Anania verbascalis
 Ecpyrrhorrhoe rubiginalis
 Pleroptya ruralis
 Eurycreon klathralis
 Sitochroa palealis
 Euclasta splendidalis
 Euclasta mirabilis
 Nomophila noctuella
 Psammotis pulveralis
 Calaniochrous acutellus
 Ostrinia nubilalis
 Trigononcus evergestalis
 Phlyctaenodes sinuosalis
 Phlyctaenodes foviferalis
 Prorophora albidogilvella
 Synclera interruptalis
 Synclera traducalis
 Loxostege malekalis
 Loxostege farsalis
 Loxostege mira
 Loxostege ustrinalis
 Loxostege palealis anaxisalis
 Loxostege sticticalis
 Pachyzanchla fascinalis
 Pachyzancla licarsicalis
 Elbursia stocki
 Pionea khorassanalis
 Pionea ferrugalis
 Trigonuncus nissalis
 Trigonuncus euergestalis
 Phlyctaenodos platyphaea
 Boursinella metasialis
 Mukia nigroanalis
 Euergestis caesialis
 Tchahbaharia dentalis
 Ercta ornatalis
 Duponchelia fovealis
 Parastenia intervacatalis
 Mecyna polygonalis gilvata
 Psara pallidalis
 Lonostege sulphuralis

Scopariinae 

 Scoparia saerdabella
 Scoparia bicornutella
 Scoparia rupestris
 Scoparia ambigualis
 Witlesia silacealis

Schoenobiinae 
 Schoenobius gigantellus
 Schoenobius alpherakii

Некласифіковані
 Scotoma shirazalis
 Ceutholopha isidis
 Amselia heringi

Сатурнієві (Saturniidae) 

 Neoris huttoni
 Saturnia pyri — Сатурнія велика
 Aglia tau — Сатурнія руда
 Eudia pavonia — Сатурнія мала

Scythrididae 
 Scythris emichi
 Scythris flabella
 Scythris satyrella
 Scythris curlettii
 Scythris senecai
 Scythris ethmiella
 Scythris decrepidella
 Scythris friedeli
 Scythris camelella
 Scythris monochreella
 Catascythris kebirella
 Eretmocera medinella
 Syringopais temperatella

Sesiidae 
 Dipsosphecia schwingenschussi
 Dipsosphecia stiziformis
 Bembecia ichneumoniformis
 Pyropteron elampiformis
 Pyropteron doryliformis inexpectata
 Chamaesphecia consobrina
 Chamaesphecia doryceraeformis
 Chamaesphecia xantho
 Chamaesphecia turbida
 Chamaesphecia brandti
 Chamaesphecia anthracias
 Chamaesphecia modica
 Chamaesphecia mirza
 Chamaesphecia adelpha
 Chamaesphecia fredi
 Chamaesphecia leucocnemis
 Chamaesphecia thomyris
 Chamaesphecia palariformis nazir
 Eusphecia pimplaeformis
 Aegeria apiformis
 Paranthrene tabaniformis
 Synanthedon myopaeformis
 Synanthedon cephiformis
 Synanthedon conopiformis
 Sesia leucopara
 Sesia zimmermanni

Бражникові (Sphingidae) 

 Theretra alecto
 Theretra boisduvalii
 Acherontia atropos — Бражник мертва голова
 Acherontia styx
 Hyles hippophaes
 Hyles centralasiae
 Hyles euphorbiae
 Hyles livornica
 Hyles nicaea — Бражник південний молочайний
 Hyles zygophylli
 Rethera brandti
 Rethera komarovi — Бражник Комарова
 Hippotion celerio
 Agrius convolvuli
 Hemaris croatica — Бражник хорватський
 Hemaris tityus — Бражник скабіозовий
 Hemaris fuciformis
 Akbesia davidi
 Kentrochrysalis elegans
 Deilephila elpenor
 Deilephila porcellus
 Smerinthus kindermanni
 Smerinthus ocellatus — Бражник очкастий
 Clarina kotschyi
 Daphnis nerii — Бражник олеандровий
 Laothoe populi populeti
 Proserpinus proserpina — Бражник прозерпіна
 Marumba quercus — Бражник дубовий
 Macroglossum stellatarum
 Mimas tiliae
 Sphinx pinastri
 Sphingonaepiopsis gorgoniades — Бражник карликовий

Syntomidae 

 Syntomis phegea
 Dysauxes hyalina
 Syntomis persica
 Dysauxes punctata

Thaumetopoeidae 
 Thaumetopoea solitaria

Thyatiridae 
 Tethea osthelderi
 Tethea ocularis
 Tethea caspica
 Cymatophora osthelderi

Справжні молі (Tineidae)
 Euplocamus bienerti
 Euplocamus schaeferi
 Morophagoides iranensis
 Nemapogon granellus
 Nemapogon signatellus
 Nemapogon orientalis
 Neurothaumasia inornata
 Neurothaumasia fasciata
 Obesoceras holtzi
 Infurcitinea amseli
 Infurcitinea fasciella
 Infurcitinea obscuroides
 Infurcitinea teheranensis
 Infurcitinea iranensis
 Infurcitinea megalopterella
 Infurcitinea brunneopterella
 Rhodobates pallipalpellus
 Pachyarthra brandti
 Pachyarthra grisea
 Pachyarthra iranica
 Myrmecozela lutosella gigantea
 Myrmecozela lutosella centrogramma
 Epsicardia caerulipennis
 Epsicardia xerexes
 Perissomastix flava
 Perissomastix cornuta
 Perissomastix wiltshirella
 Perissomastix peterseni
 Perissomastix palaestinella
 Ateliotum petrinellum orientale
 Ateliotum arabicum
 Ateliotum syriacum
 Ateliotum confusum
 Cephimallota praetoriella
 Ceratuncus affinitellus
 Fermocelina iranica
 Trichophaga abruptella
 Trichophaga tapetzella
 Tinea translucens
 Tinea basifasciella
 Tinea rostrata
 Tinea nonimella
 Tineola casandella
 Tineola bisselliella
 Tineola pellionella
 Niditinea tugurialis
 Niditinea piercella
 Euplocamus bienerti
 Niditinea fuscella
 Proterospastis trimaculata
 Ceratobia irakella
 Hapsifera luridella
 Eudorea mercurella
 Haplotinea ditella
 Haspifera asiatica

Tischeriidae 
 Tischeria marginea

Листовійки (Tortricidae)

Tortricinae 
 Phtheochroa aureopunctana (Ragonot, 1894)
 Phtheochroa decipiens (Walsingham, 1900)
 Phtheochroa durbonana (Lhomme, 1937)
 Phtheochroa inopiana (Haworth, [1811])
 Phtheochroa jerichoana (Amsel, 1935)
 Phtheochroa kenneli (Obraztsov, 1944)
 Phtheochroa pulvillana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Phtheochroa purissima (Osthelder, 1938)
 Phtheochroa subfumida (Falkovitsch, 1963)
 Phtheochroa syrtana Ragonot, 1888
 Phtheochroa variolosana Christoph, 1887
 Cochylimorpha alternana (Stephens, 1834)
 Cochylimorpha armeniana (Joannis, 1891)
 Cochylimorpha asiana (Kennel, 1899)
 Cochylimorpha brandti (Razowski, 1963)
 Cochylimorpha diana (Kennel, 1899)
 Cochylimorpha discolourana (Kennel, 1899)
 Cochylimorpha eburneana (Kennel, 1899)
 Cochylimorpha elegans (Razowski, 1963)
 Cochylimorpha fluens (Razowski, 1970)
 Cochylimorpha fucosa (Razowski, 1970)
 Cochylimorpha halophilana adriatica Huemer, 2000
 Cochylimorpha kurdistana (Amsel, 1959)
 Cochylimorpha langeana (Kalchberg, 1897)
 Cochylimorpha montana (Razowski, 1967)
 Cochylimorpha nodulana (Möschler, 1862)
 Cochylimorpha nomadana (Erschoff, 1874)
 Cochylimorpha nuristana (Razowski, 1967)
 Cochylimorpha pirizanica (Razowski, 1963)
 Cochylimorpha scrophulana Razowski, 1963
 Cochylimorpha simulata (Razowski, 1970)
 Cochylimorpha straminea (Haworth, [1811])
 Cochylimorpha wiltshirei (Razowski, 1963)
 Phalonidia manniana (Fischer von Röslerstamm, 1839)
 Gynnidomorpha permixtana ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Agapeta hamana (Linnaeus, 1758)
 Ceratoxanthis iberica Baixeras, 1992
 Fulvoclysia forsteri Osthelder, 1938
 Fulvoclysia rjabovi Kuznetzov, 1976
 Fulvoclysia subdolana (Kennel, 1901)
 Eugnosta lathoniana (Hübner, [1800])
 Eugnosta magnificana (Rebel, 1914)
 Aethes argyrospila Karisch, 2005
 Aethes bilbaensis (Rössler, 1877)
 Aethes conversana (Walsingham, 1908)
 Aethes cremonana (Ragonot, 1894)
 Aethes deutschiana (Zetterstedt, 1839)
 Aethes eberti Sutter & Karisch, 2004
 Aethes eichleri Razowski, 1983
 Aethes fennicana (Hering, 1924)
 Aethes flagellana atlasi Razowski, 1962
 Aethes francillana (Fabricius, 1794)
 Aethes iranica Razowski, 1963
 Aethes kandovana Alipanah, 2009
 Aethes kasyi Razowski, 1962
 Aethes lateritia Razowski, 1970
 Aethes luteopictana (Kennel, 1900)
 Aethes margarotana (Duponchel, 1836)
 Aethes moribundana (Staudinger, 1859)
 Aethes pardaliana (Kennel, 1899)
 Aethes persica Razowski, 1963
 Aethes prangana (Kennel, 1900)
 Aethes scalana (Zerny, 1927)
 Aethes spirana (Kennel, 1899)
 Aethes tesserana ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Aethes williana (Brahm, 1791)
 Aethes xanthina Falkowitsch, 1963
 Cochylidia implicitana (Wocke, 1856)
 Cochylidia moguntiana (Roessler, 1864)
 Cochylidia rupicola (Curtis, 1834)
 Diceratura ostrinana (Guenée, 1845)
 Diceratura porrectana Djakonov, 1929
 Diceratura roseofasciana (Mann, 1855)
 Diceratura teheranica Razowski, 1970
 Cochylis amoenana Kennel, 1899
 Cochylis defessana Mann, 1861
 Cochylis maestana Kennel, 1899
 Cochylis piana (Kennel, 1919)
 Cochylis posterana hyrcana (Toll, 1948)
 Cochylis roseana (Haworth, [1811])
 Cochylis similana Razowski, 1963
 Aleimma loeflingiana (Linnaeus, 1758)
 Tortrix viridana Linnaeus, 1758
 Acleris napaea (Meyrick, 1912)
 Acleris variegana ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Acleris rhombana ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Acleris quercinana (Zeller, 1849)
 Acleris sparsana ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Acleris lacordairana caucasica Filipjev, 1962
 Acleris lorquiniana (Duponchel, 1835)
 Acleris forsskaleana (Linnaeus, 1758)
 Acleris hastiana (Linnaeus, 1758)
 Archips xylosteana (Linnaeus, 1758)
 Archips rosana (Linnaeus, 1758)
 Archips podana (Scopoli, 1763)
 Archips philippa (Meyrick, 1918)
 Archips crataegana (Hübner, [1799])
 Choristoneura lafauryana (Ragonot, 1875)
 Choristoneura hebenstreitella (Müller, 1764)
 Argyrotaenia ljungiana  (Thunberg, 1799)
 Ptycholoma erschoffi  Christoph, 1877
 Pandemis chondrillana  (Herrich-Schäffer, 1860)
 Pandemis cerasana  (Hübner, 1786)
 Pandemis dumetana  (Treitschke, 1835)
 Pandemis heparana  ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Pandemis corylana  (Fabricius, 1794)
 Aphelia christophi  Obraztsov, 1955
 Aphelia peramplana  (Hübner, [1825])
 Aphelia ochreana  (Hübner, [1796-1799])
 Aphelia consica  Razowski, 1981
 Aphelia viburnana  ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Clepsis pallidana  (Fabricius, 1776)
 Clepsis rurinana  (Linnaeus, 1758)
 Clepsis consimilana  (Hübner, 1817)
 Sparganothis pilleriana
 Cnephasia chrysantheana
 Phatheochra schreibersiana
 Laspeyresia molesta
 Laspeyresia fagiglandana
 Rhyacionia buoliana
 Argyroploce vandarbana

Olethreutinae 
 Olethreutes lacunanus
 Celphya cepitana
 Celphya flavipalpana
 Notocelia uddmanniana
 Bactra furfurana
 Bactra lancealana
 Eucosma obumbrata
 Epiblema graphanum
 Epiblema cirsianum
 Cydia funebrana
 Cydia caecana
 Cydia succedana
 Cydia cosmophorana
 Cydia duplicana
 Cydia pomonella
 Laspeyresia persicana
 Thiodia trochillana
 Epinotia granitana
 Ancylis obtusana
 Ancylis tineana
 Ancylis curvana
 Gypsonoma aceriana
 Gypsonoma euphraticana
 Gypsonoma hapalosarca
 Lobesia botrana
 Enarmonia formosana
 Rhopobota naevana

Yponomeutidae 
 Yponomeuta malinellus
 Yponomeuta padellus
 Yponomeuta rorellus

Ypsolophidae 
 Ypsolopha seniculella 
 Ypsolopha ephedrella
 Ypsolopha sculpturella

Строкатки (Zygaenidae) 

 Adscita statices
 Jordanita chloros
 Procris brandti
 Procris persepolis
 Procris duskei
 Procris sengana
 Procris solana
 Procris micane
 Zygaena pilosellae
 Zygaena seitzi
 Zygaena rubricollis
 Zygaena manlia
 Zygaena cacuminum
 Zygaena speciosa
 Zygaena tamara
 Zygaena cuvieri
 Zygaena haematina
 Zygaena cambysea
 Zygaena minos
 Zygaena purpuralis
 Zygaena rosinae
 Zygaena escalerai
 Zygaena truchmena
 Zygaena chirazica
 Zygaena haberhaueri
 Zygaena carniolica
 Zygaena christa
 Zygaena loti
 Zygaena ecki
 Zygaena viciae
 Zygaena dorycnii
 Zygaena filipendulae
 Zygaena lonicerae

Посилання 
 The Heliothinae of Iran (Lepidoptera: Noctuidae)
 Alipanah, Helen, 2009: Synopsis of the Cochylini (Tortricidae: Tortricinae: Cochylini) of Iran, with the description of a new species. Zootaxa 2245: 1-31.
 Alipanah, Helen, 2009: A brief study on the tribes Tortricini and Archipini (Lepidoptera: Tortricinae) from Iran. Entomofauna Band 30, Heft 10: 137—152.
 Walshiidae aus der Umgebung von Bandar-Abbas, Südiran (Lepidopt.)
 Biological diversity of Lepidoptera in Iran

Лускокрилі
Фауна Ірану
Іран